Village-Neuf (en alsacià Neidorf) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2005 tenia 3.444 habitants.

Administració

Demografia

Agermanaments 
  Gèuna

Personatges il·lustres 
 Lina Ritter, escriptora.

Referències 

Districte de Mülhausen